

Cinema
L'ultimo viaggio (Side Street) – film del 1929 diretto da Malcolm St. Clair
La via della morte (Side Street) – film del 1950 diretto da Anthony Mann

Televisione
Side Street – episodio della sesta stagione della serie televisiva statunitense Studio One trasmesso il 1º marzo 1954